La Candidate est le titre de plusieurs œuvres :
 La Candidate (Women They Talk About), film américain de Lloyd Bacon sorti en 1928.
 La Candidate, court-métrage québécois de Bernard Dansereau sorti en 1987.
 La Candidate, titre québécois de Manipulations (The Contender), film américain de Rod Lurie sorti en 2000.
 La Candidate, film pornographique français de Fred Coppula sorti en 2002.
 La Candidate, film de Kasper Barfoed sorti en 2008.
 La Candidate, pièce avec Amanda Lear, suite de Panique au ministère